Натуральне число 532
 532 рік до нашої ери
 532 рік нашої ери